Појам Западноиндијска компанија може да се односи на:
 Холандска западноиндијска компанија - основана 1621.
 Данска западноиндијска компанија - основана 1659.
 Француска западноиндијска компанија - основана 1664.
 Шведска западноиндијска компанија - основана 1787.

Види још 
 Источноиндијска компанија